Volutharpa är ett släkte av snäckor. Volutharpa ingår i familjen valthornssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Valthornssnäckor
Volutharpa